Рене Барбье (, 4 марта 1891 — 9 марта 1966) — французский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1891 году в Лионе. В 1928 году принял участие в Олимпийских играх в Амстердаме, где стал обладателем серебряной медали в командном первенстве в фехтовании на шпагах.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года